Tupan steht für:
 Tapan, eine zweifellige Zylindertrommel, die in Bulgarien, Mazedonien, Serbien, Kosovo, Albanien und Griechenland gespielt wird
 Donner- und Blitzgottheit oder Dämon im Glauben der ausgestorbenen Tupinambá in Brasilien

Siehe auch:
 Tuppan, ein Dorf im indonesischen Distrikt Batu Putih in Westtimor
 Tupan Patera, ein Vulkan auf dem Jupitermond Io